

Йорданово — село в гміні Злотники-Куявські Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Йорданово — село в гміні Свебодзін Свебодзінського повіту Любуського воєводства